Lusignan Amalrik jeruzsálemi trónörökös (1200 körül–1205) Imre jeruzsálemi király és I. Izabella jeruzsálemi királynő fia
Lusignan Amalrik ciprusi régens (1270/72–1310)